Prvu hrvatsku rukometnu ligu za žene za sezonu 2011./12. je osmi put zaredom osvojila ekipa Podravka Vegeta iz Koprivnice.

Sustav natjecanja 
14 klubova je igralo dvokružno prvenstvo (26 kola).

Ljestvica

Poveznice 
 2. HRL 2011./12.
 3. HRL 2011./12.
 Hrvatski kup 2011./12.

Izvori 
 hrs.hr, 1.HRL žene, 2011./12.

2011-12
ž-1